De ING heeft een aantal hoofdkantoren gehad:
 Cedar (gebouw) Het huidige hoofdkantoor
 Het Zandkasteel (gebouw)
 Infinity (gebouw)